Clementine (vrucht)
Clementine (film), een Zuid-Koreaans/Amerikaanse actiefilm/drama uit 2004
Clementine (2014), een film uit 2014
Clementine (software)
Villa Clémentine, villa in Tervuren

Zie ook 
 Clement (doorverwijspagina)
 Clements (doorverwijspagina)